Супер рагби 1996. (службени назив: 1996 Super 12) је било 1. издање најквалитетнијег клупског рагби 15 такмичења на свету. Учестовало је 12 франшиза из Аустралије, Јужноафричке Републике и са Новог Зеланда. Сезона је трајала од фебруара до краја маја. Финале је одиграно у Окланду, најнасељенијем граду на Новом Зеланду, а Блузси су дошли до трофеја тако што су победили јужноафричку франшизу Шарксе.

Табела 

Супер 12

Плеј оф 

Полуфинале

Квинсленд Редс - Шаркс 25-43

Блузси - Нортерн трансвал 48-11

Финале

Окланд блузси - Шаркс 45-21

Статистика и награде 

Највише есеја

 Џејмс Смол 13, 
 Андре Жуберт 11, 
 Џоли Видри 10, 
 Алистер Мурдрох 8, 
 Ендру Бловерс 8, 

Највише поена

 Мет Бурке 157,  
 Џон Илс 155,  
 Џејни Кругер 139,  
 Хенри Хонибал 136,  
 Џоел Странски 120,

Референце 

Сезоне Супер рагбија
Рагби у 1996.